Allahyar Khan Qeliči, kan dels Qelīča i governant de Sabzawar al començament del segle XIX
 Allahyar Khan Abdali fou kan de la tribu afganesa dels Abdali (més tard Durrani)